Корморе ()

 Корморе — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн. Входит в состав округа Куртелари.
 Корморе — железнодорожная станция на линии Биль — Ла-Шо-де-Фон в кантоне Берн.